Jacek Popek (ur. 1939) – artysta projektant, pedagog
 Jacek Popek (ur. 1978) – piłkarz